HMS Gannet steht für:

 HMS Gannet (1878), Dreimastsloop der Doterel-Klasse
 HMS Gannet (1927), Kanonenboot der Royal Navy